Godzilla, een fictief dinosaurusachtig monster dat voorkomt in meerdere films en televisieseries, en behoort tot de Kaijumonsters
 Godzilla (1954), een Japanse film uit 1954, de eerste uit een reeks van monsterfilms met Godzilla in de hoofdrol
 Godzilla, King of the Monsters!, een Japans-Amerikaanse film uit 1956, een bewerking van de film uit 1954
 The Return of Godzilla (1984), Japanse film
 Godzilla (The Star Sisters) (1984), single, soundtrack van de bovenstaande film
 Godzilla (1998), een Amerikaanse monsterfilm uit 1998, gebaseerd op de gelijknamige filmfranchise uit Japan
 Godzilla: The Series, een hiervan afgeleide televisieserie
 Godzilla (2014), een Amerikaanse film uit 2014, een remake van de originele film uit 1954
 Godzilla: King of the Monsters (2019), een Amerikaanse film uit 2019, een vervolg op de film uit 2014
 Godzilla: King of the Monsters in 3D, een ongeproduceerd filmproject uit 1983
 Godzilla (computerspel), een computerspel van Compile uit 1990
 Godzilla (Blue Öyster Cult), een single van Blue Öyster Cult uit 1978 van het album Spectres

Zie ook 
 Lijst van computerspellen gebaseerd op Godzilla